Lightwood est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ray Lightwood (1922-2001), ingénieur médical britannique

Toponyme
Lightwood, banlieue de Stoke-on-Trent, Staffordshire
Lightwood, localité du Derbyshire
Lightwood, localité du Shropshire

Voir aussi
Lightwood, nom anglais de l'arbre australien Acacia implexa

Homonymie de toponyme